Матчи претендентов 1965 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявляется претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе Е. Геллер (вместо отказавшегося М. Ботвинника), П. Керес — 2-й призёр турнира претендентов 1962 (выиграл дополнительный матч у Е. Геллера, Москва, 1962), и 6 призёров межзонального турнира 1964 — Б. Ивков, Б. Ларсен, Л. Портиш, В. Смыслов, Б. Спасский, М. Таль. 

 В ч/ф матчах Геллер выиграл у Смыслова, Спасский — у Кереса, Таль — у Портиша, Ларсен — у Ивкова;
 В п/ф матчах Спасский — у Геллера и Таль — у Ларсена.
 В финале Спасский победил Таля и завоевал право на матч с чемпионом мира Т. Петросяном.

В матче за 3-е место победил Б. Ларсен, тем самым обеспечив себе право участвовать в следующем межзональном турнире.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 
 Главный арбитр: С. Флор
 Место проведения: театр имени Шота Руставели

Матч за 3-е место

Литература 
 Шахматная Москва, № 18 (184), Московский комсомолец, 26 сентября 1965, С. 1.
 Шахматная Москва, № 21 (187), Московский комсомолец, 6 ноября 1965, С. 1—2.
 Шахматная Москва, № 22 (188), Московский комсомолец, 20 ноября 1965, С. 2.
 Шахматная Москва, № 23 (189), Московский комсомолец, 11 декабря 1965, С. 1—3.
 Шахматы, № 19 (139), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 1—21.
 Шахматы, № 20 (140), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 1—16.
 Шахматы, № 21 (141), Издание союза спортивных обществ и организаций и шахматной федерации Латвийской ССР, Рига, октябрь 1965, С. 4—17.
 На первенство мира. Матчи претендентов. Белград : Центар за унапређивање шаха ШСJ, 1969. С. 37—40, 289—311.

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1965 год в шахматах